Renovación Catalanista Republicana va ésser el nom del partit polític fundat al desembre del 1934 per Ramon Pociello i Forradellas (que havia liderat el Partit Republicà d'Ordre de Catalunya (Partit Català de Centre) i els seus seguidors quan abandonaren Lliga Catalana. Pretenia «apoyar al gobierno de la República, así como el orden dentro del cambio y la moderación de los intereses de Cataluña"».

En foren dirigents Ramon Pociello (president), José Marcet Rusiñol i Esteban Cano Junyent (vicepresidents). Al febrer del 1935 encara era actiu.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts
Segona República Espanyola